Ві́тні () — англійське прізвище, похідне від нього ім'я а також, топонім.

Прізвище 

 Вілліс Вітні (; 1868—1958) — американський хімік й засновник дослідницької лабораторії компанії «General Electric Company plc».
 Вільям Вітні (; 1915—2002) — режисер, автор дитячого серіалу «Лессі».
 Гертруда Вандербільт Вітні (; 1875—1942) — американська скульптор й меценат, засновниця Музею Американського мистецтва Вітні у Нью-Йорку.
 Елі Вітні (; 1765—1825) — американський винахідник і промисловець.
 Раєн Вітні (; 1983) — американський хокеїст, захисник.
 Рей Вітні (; 1972) — канадський хокеїст, лівий нападник.
 Гасслер Вітні (; 1907—1989) — американський математик.
 Філліс Вітні (; 1903—2008) — американська письменниця.
 Чарльз Вітні (  1957) — американський баскетболіст.

Ім'я 

 Вітні Г'юстон (; 1963—2012) — американська поп-співачка, співала також у стилях R&B та ґоспел.
 Вітні Томпсон (; 1987) — американська фотомодель.

Топоніми

Вітні () — окружний виборчий округ у графстві Оксфоршир, представлений у палаті громад парламенту Великої Британії

Вітні — місто, штат Техас
 Вітні — селище, штат Небраска
 Вітні — переписна місцевість, штат Невада
 Вітні () — найвища точка хребта Сьєрра-Невада, розташована в штаті Каліфорнія

Інше 
 4346 Вітні (4346 Whitney) — астероїд головного поясу, відкритий 23 лютого 1988 року.

Див. також 
 USS Mount Whitney (LCC-20)
 Pratt & Whitney
 Love, Whitney
 Whitney
 Whitney Houston
 Just Whitney

Англійські прізвища